Кайдаш Вадим Григорович (* 1971) — український астроном, лауреат Державної премії України.
 Кайдаш Володимир Федорович (1914—1972) — молодший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Кайдаш Оксана Василівна (* 1974) — українська легкоатлетка; спеціалізувалася в бігу на 100 і 200 метрів, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка України.
 Кайдаш  Олександр Вікторович (* 1976) — український легкоатлет, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон Європи та рекордсмен України, заслужений майстер спорту.
 Кайдаш Руслан Юрійович — заслужений енергетик України

Примітки